Берк има више значења:
 Берк
 Округ Берк (Џорџија)
 Округ Берк (Северна Дакота)
 Округ Берк (Северна Каролина)
 Берк (Вирџинија)
 Берк (Тексас)
 Берк (Јужна Дакота)
 Берк (Њујорк)